Аројо Ондо има више значења:

 Аројо Ондо (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Аројо Ондо, Ла Салве (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Аројо Ондо (Тепезала), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Аројо Ондо (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Аројо Ондо (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Аројо Ондо (Виља де Алварез), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Аројо Ондо (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Аројо Ондо (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Аројо Ондо (Чинипас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Аројо Ондо (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Аројо Ондо, Чарко Ондо (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Аројо Ондо (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Аројо Ондо (Морис), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Аројо Ондо (Ноноава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Аројо Ондо (Сан Франсиско дел Оро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Аројо Ондо (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Аројо Ондо (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Аројо Ондо (Ваље де Зарагоза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Аројо Ондо (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Аројо Ондо (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Аројо Ондо (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Аројо Ондо (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Аројо Ондо (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Аројо Ондо (Викторија), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Аројо Ондо (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Аројо Ондо (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Аројо Ондо (Сан Агустин Мескититлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Аројо Ондо (Амека), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Аројо Ондо (Атемахак де Бризуела), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Аројо Ондо (Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Аројо Ондо, Ел Почоте (Кваутитлан де Гарсија Бараган), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Аројо Ондо (Чапала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Аројо Ондо (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Аројо Ондо (Местикакан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Аројо Ондо (Тала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Аројо Ондо (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Аројо Ондо (Теколотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Аројо Ондо (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Аројо Ондо (Унион де Сан Антонио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Аројо Ондо (Акуизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Аројо Ондо (Ла Уакана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Аројо Ондо (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Аројо Ондо (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Аројо Ондо, Ла Баранка де лос Муриљо (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Аројо Ондо (Хопала), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Аројо Ондо (Амеалко де Бонфил), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Аројо Ондо (Корехидора), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Аројо Ондо (Армадиљо де лос Инфанте), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Аројо Ондо (Моктезума), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Аројо Ондо (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Аројо Ондо (Зарагоза), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Аројо Ондо (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Аројо Ондо (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Аројо Ондо (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Аројо Ондо (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Аројо Ондо (Суаки Гранде), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Аројо Ондо, Сан Росендо (Карденас), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Аројо Ондо, Висенте Гереро 2. Сексион (Макуспана), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Аројо Ондо (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Аројо Ондо (Атојак), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Аројо Ондо (Игнасио де ла Љаве), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Аројо Ондо (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Аројо Ондо (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Аројо Ондо (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Аројо Ондо, Километро 26 (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Аројо Ондо (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Аројо Ондо (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Аројо Ондо, Аројо дел Чапопоте (Халпа), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Аројо Ондо (Мескитал дел Оро), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Аројо Ондо (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Аројо Ондо, Лас Крусес (Тепечитлан), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику